Zepa ist:
 Žepa, ein Ort im Osten von Bosnien und Herzegowina
 Žepa (Fluss), ein Fluss im Osten von Bosnien und Herzegowina

ZEPA ist die Abkürzung für:
  Vogelschutzgebiete in Spanien, siehe Zona de Especial Interés para la Avifauna

ZEPA